Anastazije II., bizantski car
  Anastazije II., papa